Annunzio oder D’Annunzio ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Annunzio (1915–2001), US-amerikanischer Politiker
 Gabriele D’Annunzio (1863–1938), italienischer Schriftsteller